Ляди () — назва низки населених пунктів у Білорусі та Росії

Головні Ляди — село в складі Березинського району Мінської області
 Ляди — село Крупського району Мінської області
 Ляди — село Червенського району Мінської області
 Ляди — хутір у складі Браславського району Вітебської області
 Ляди — село в складі Драчківської сільської ради Смолевицького району Мінської області
 Ляди — село в складі Озерицько-Слобідської сільська ради Смолевицького району Мінської області

Ляди — селище в Смоленській області, у Глинківському районі.
 Нові Ляди — колишнє селище міського типу в Пермському краї, з 1 січня 2006 увійшов до складу міста Перм.
 Сухі Ляди — присілок Велізького району Смоленської області

Див. також 
 Лядо (значення)
 Ляда